Talija, jedna od devet grčkih Muza.
 Talija (nimfa), nimfa iz grčke mitologije.

Vidi i:
 Renault Thalia,  Renaultov gradski automobil Clio, kojom je dotični model iz kombilimuzine pretvoren dodavanjem repa u malu limuzinu.
 Thalía, meksička pjevačica i glumica.